Alejandro Pozuelo Melero (Sevilla, 20 september 1991) is een Spaans voetballer die bij voorkeur als offensieve middenvelder speelt. Hij staat sinds maart 2019 onder contract bij het Canadese Toronto FC.

Clubcarrière

Real Betis
Pozuelo debuteerde voor Real Betis in 2011. In 29 competitiewedstrijden kwam hij tot 3 doelpunten voor de Andalusiërs.

Swansea City
Op 2 juli 2013 accepteerde Real Betis een bod van €500.000 van het Welshe Swansea City op de aanvallende middenvelder. Pozuelo tekende een vierjarig contract bij The Swans. Hij kreeg het rugnummer 24. Op 1 augustus 2013 scoorde hij bij zijn debuut meteen zijn eerste doelpunt voor Swansea City in de voorrondes van de UEFA Europa League tegen het Zweedse Malmö FF. Op 22 augustus 2013 scoorde de middenvelder opnieuw voor Swansea City, toen dat in de voorrondes van de UEFA Europa League thuis met 5-1 van Petrolul Ploiești won.

Rayo Vallecano
Pozuelo's verblijf bij Swansea bleef beperkt tot één seizoen. In juli 2014 keerde hij terug naar Spanje, waar hij ditmaal een eenjarig contract bij Rayo Vallecano tekende. Hij speelde dat jaar elf competitiewedstrijden en eindigde als nummer elf in de Primera División met zijn ploeggenoten.

KRC Genk
Pozuelo tekende in augustus 2015 een contract tot medio 2017 bij KRC Genk, de nummer zeven van de Eerste klasse in het voorgaande seizoen. In zijn verbintenis werd een optie voor nog twee jaar opgenomen. Hij maakte zijn debuut op 18 september 2015 in de gewonnen wedstrijd tegen KV Mechelen. Pozuelo werd al snel een sterkhouder die ook erg geliefd is bij de Genkse fans. Op 28 juli 2017 tekende hij een contractverlenging tot de zomer van 2021. Door het vertrek van Thomas Buffel droeg hij vanaf het seizoen 2018/19 de aanvoerdersband voor Genk. Pozuelo behaalde tijden de verkiezing van de Gouden Schoen 2018 een derde plaats na Hans Vanaken en Mehdi Carcela.

Toronto FC
Begin 2019 drong Pozuelo aan op een vertrek bij Genk, ondanks eerder te bevestigen dat hij toch zou blijven. Hij wou namelijk naar Toronto FC in Canada. Na lang overleg bleef Pozuelo tot het einde van de reguliere competitie, waarna hij voor 10 miljoen naar Toronto overstapte. Na afloop van zijn tweede seizoen bij Toronto won hij de 'MLS MVP Award' als meest waardevolle speler van de competitie.

Statistieken

Palmares

Individueel

Spaans voetballer